Иера́петра () — община (дим) в Греции, на востоке Крита. Входит в периферийную единицу Ласитион в периферии Крит. С 2011 года по программе Калликратиса к общине Иерапетра присоединилась община Макри-Ялос. Население общины  жителя по переписи 2011 года. Площадь 554,003 квадратного километра. Плотность 49,82 человека на квадратный километр. Административный центр — Иерапетра. Димархом на местных выборах 2014 года избран Теодосиос Каландзакис ().

Административное деление 

Община (дим) Иерапетра делится на 2 общинные единицы.

Примечания

Ссылки 
 

Димы Крита